Антиредукционизм — философское и/или научное учение, противоположное редукционизму и утверждающее, что не все свойства целого могут быть объяснены свойствами его составных частей и их взаимодействий. Одна из форм антиредукционизма (гносеологическая) показывает, что мы просто не в состоянии понять системы на уровне основных компонентов, и поэтому редукционизм должен потерпеть неудачу. Другой вид антиредукционизма (онтологический) показывает, что полное объяснение основных компонентов не представляется возможным даже изучая отдельные системы.

Изучение 
Несмотря на то, что разделение сложных явлений на части является ключевым методом в науке, есть такие примеры (например, в физике, психологии, социологии, экологии), где такой подход не работает. Антиредукционизм возникает также в научных областях (например, история, экономика, антропология, медицина и биология), когда попытки объяснить сложные явления с помощью упрощенных явлений, не дают больше информации.

Примером антиредукционизма в психологии Дэвидсон предложил онтологию, которая предполагает использование «событий» для дачи антиредукционного ответа на споры ума/материи, и показать невозможность определения двух компонентов с помощью психофизических законов.

Карл Поппер был известным сторонником антиредукционизма. В своей книге «Об облаках и часах» Поппер классифицировал явления на два типа: «часы» и «облачные» явления. «Часы» символизируют явления механической основы. «Облачные» явления являются неделимыми, и их объяснение зависит от процесса, в результате которого более крупные объекты возникают при взаимодействии с меньшими или более простыми объектами; таким образом крупные объекты обладают свойствами, а меньшие объекты не проявляются.

Например, Поппер считал, что материалистическое объяснение сознания не представляется возможным.

Вельманс объясняет сознание редукционизма таким образом:

Большинство редукционистов признают, что сознание отличается от состояния мозга (или его функций), но утверждают, что состояние формируется функциями головного мозга. В общем, в большинстве случаев, они одновременно и признают, и отрицают, что состояние, сгенерированное головным мозгом, и состояния самого сознания — разные.

Вельманс не согласен с позицией редукционизма как и многие авторы. Проблема заключается в том, что наука не может объяснить тяжелую проблему сознания из-за субъективных ощущений, называемых квалиа. Однако более показательным примером заключается в том, что наука не является самодостаточной сущностью, потому что теории, которые она использует, есть творения человеческого разума, а не просто результаты экспериментов и наблюдений. Также критерии для принятия конкретной теории не являются окончательными, выбирая между альтернативными вариантами, и требуют субъективного подхода.

По словам Алекс Розенберг и Дэвида Каплана, конфликт между физикализмом и антиредукционизмом может быть решён, что редукционисты и антиредукционисты признают, так же как и то что с учетом когнитивных интересов и всех ограничений, немолекулярные объяснения не могут быть улучшены, исправлены или спрятаны в молекулярные.

Литература 
 "Reductionism and Antireductionism", Thomas Nagel, New York University Law School, New York, USA
 Essays on Actions and Events, Donald Davidson, 2001
 "Of Clouds and Clocks", Karl Raimund Popper, 1966
 "Anti-reductionism", Alastair I.M. Rae, October 8, 2013
 "Mind in Life", Evan Thompson, London England 2007
 "Philosophy of the Brain", Georg Northoff, Harvard University, Boston, 2004
 "The Road Since Structure", Thomas S. Kuhn, The University of Chicago Press, 2000
 "The Essential Tension", Thomas S. Kuhn, 1977

Источники 

Философские теории
Эпистемология
Философия науки